Le sigle ESI peut désigner :
 École de ski internationale ;
 Établissement de services informatiques, de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) française ;
 étudiant en soins infirmiers ;
 Escadron spécial d'intervention, l'unité d'élite de la police fédérale belge ;
 étranger en situation irrégulière ;
 Expo-sciences internationale ;
 Electrospray ionization (en français, ionisation par électronébuliseur) ;
 European Squirrel Initiative (en français, Initiative européenne pour l'écureuil) ;
 Environmental Sustainability Index (en français, Indice de performance environnementale) ;
 Espace Solidarité Insertion ;
 Edge Side Includes, une technologie d'assemblage de pages web.
 Earth similarity index (en français, indice de similarité avec la Terre) ;

 plusieurs écoles 
 École supérieure d'informatique, une haute école belge située à Bruxelles ;
 École supérieure de l'image ; 
 École des sciences de l'information, à Rabat au Maroc ;
 École nationale supérieure d'informatique, en Algérie ;
 École supérieure d'informatique, ancien nom de SUPINFO, une école d'informatique privée française ayant des antennes dans différentes villes mondiales. 

Le code ESI peut désigner :
 Essaouira, la province de la région Marrakech-Tensift-Al Haouz, au Maroc, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) (voir ISO 3166-2:MA) ;
 aéroport d'Espinosa, dans l'État du Minas Gerais, au Brésil, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports